Izabella örmény fejedelemné (?–1191 után), III. Henfrid toroni úr lánya, III. Rupennek, a Hegyek urának a felesége
Izabella örmény fejedelemné (?–1207), Szibilla antiochiai fejedelemné unokahúga, II. Leónak, a Hegyek urának az első felesége

Hasonló névvel
Izabella örmény királyné (egyértelműsítő lap)
I. Izabella örmény királynő